Mammo est un nom propre qui peut désigner :

Anthroponyme 
 Mammo (fl. 509), un chef militaire ostrogoth.

Prénom 
 Mammo Wudneh (1931–2012), un journaliste et auteur dramatique éthiopien.

Patronyme 
Mammo est un patronyme éthiopien notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Aster Mammo, une femme politique éthiopienne ; 
 Tsegaye Mammo, homme politique éthiopien.

Cinéma 
 Mammo, un film du réalisateur indien Shyam Benegal, sorti en 1994.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme